Rapidità nella teoria della relatività ristretta
 Pseudorapidità in fisica delle particelle
 Velocità della pellicola, detta anche sensibilità o rapidità, in fotografia